Серге́й Льво́вич Ко́бах (род. 16 мая 1973, Москва) — литературный псевдоним писателя, чья подлинная личность пока остаётся нераскрытой. Автор серии книг юмористической прозы и сборника кулинарных рецептов.

Биография 

Родился в 1973 году 16 мая в Москве; детство провёл в небольшом городке Удачный около Полярного круга.

Список его читателей на литературном сайте Proza.ru превысил 70 тыс. человек.

Друг писателя Дмитрия Грунюшкина.

В одном из рассказов о школьных годах называется фамилия, созвучная фамилии автора — Николаев.

Семья 
 Жена — Ольга; 
 в браке родились сын и дочь.

Библиография 
 «Всем застрявшим в лифте». — М.: Эксмо, 2010. — 320 с. — 3100 экз. — ISBN 978-5-699-41826-8.
 «Наверное, я зря встал на лыжи». — М.: Эксмо, 2010. — 288 с. — 4100 экз. — ISBN 978-5-699-41827-5.
 «Наверное, я зря встал на лыжи». — М.: Эксмо, 2011. — 352 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-699-49071-4.
 «Вверх тормашками — вниз Аджикой». — М.: Эксмо, 2011. — 192 с. — 7000 экз. — ISBN 978-5-699-50046-8.
 «Злобная кухня». — М.: Эксмо, 2011. — 7000 экз. — 304 с.

Интересные факты 
Творческий псевдоним «Кобах» берёт своё начало от якутского слова «куобах» (что в переводе означает «заяц» — отсюда и шаржевое изображение зайца на обложках всех его книг). Сергей Львович полагает, что «Кобах», возможно, звучит благозвучнее и, уж точно, короче.

Примечания

Ссылки 
 
 Сергей Кобах. 
 Кобах Серёга: Юмор. 
 Сергей Кобах Авторский сайт: Юмор.
 Сайт кота Дизеля. И Кобаха. 
 Книга под андроид «Записки циничного романтика», 2013 г. 
 Новая книга Книга под андроид «Сева Life» 2015 г. 

Авторы юмористической прозы
Авторы книг по кулинарии
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века